L'hidrogen en forma d'element atòmic (H)
 L'hidrogen-1, l'isòtop més comú de l'hidrogen
 El dihidrogen en forma de compost químic (H₂)
 L'Ió hidrogen en forma d'ió (anió o catió)
 Al catió hidrogen, també anomenat protó (H+), que en realitat només existeix com a catió oxoni (H₃O+)

Vegeu també 
 Antihidrogen
 Economia de l'hidrogen; l'hidrogen utilitzat com a combustible substitut dels combustibles fòssils
 Tecnologies d'hidrogen
 Vehicle d'hidrogen
 Hidrogenera, estació de servei que dispensa hidrogen com a combustible per a les piles de combustible
 Enllaç d'hidrogen
 Espectre de l'hidrogen
 Hidrogen líquid